Шавань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Шавань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Шавань — міський повіт Сіньцзян-Уйгурського автономного району, КНР